«Love Is Forever» () — песня датской певицы Leonora, представленная на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.

Евровидение 

После победы на конкурсе «Dansk Melodi Grand Prix» было известно, что Leonora и песня «Love Is Forever» будет представлять Данию на конкурсе «Евровидение-2019». Песня будет исполнена во втором полуфинале 16 мая 2019 года.

Композиция

Чарты

Примечания 

Песни на английском языке
Песни Дании на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2019»
Многоязычные песни